Tom Nuyens (Anvers, ) est un mannequin et photographe belge, qui a été élu Mister Monde 1996.

Biographie

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 

Site personnel

Mannequin homme belge
Gagnant de Mister Monde
Photographe belge
Photographe de mode
Naissance en mars 1976
Naissance à Anvers